Urbe – sinonimo letterario di città, derivato dal latino classico urbs
 Urbe – è anche usato come antonomasia per indicare la città di Roma
 Urbe – Unione romana biblioteche ecclesiastiche
 Urbe – comune della provincia di Savona
 Urbe Roma – squadra di baseball di Roma fondata nel 2009 e scomparsa nel 2013
 Roma Urbe – aeroporto di Roma
 Aeroporto dell'Urbe – zona di Roma

Altri progetti